Rouge kan syfta på:

 Rouge (grupp) – en brasiliansk kvinnlig musikgrupp bildad 2002
 Rouge (musikgrupp) – tysk musikgrupp
 Rouge (smink) – en typ av kosmetika som appliceras på kinderna

Geografi

Estland 

 Rõuge, ort, Võrumaa, Rõuge vald,

Frankrike 

 Rougé, kommun, departementet Loire-Atlantique i regionen Pays-de-la-Loire,

Se även 
 Rouge Lake